Erizzo – nobile famiglia veneziana compresa nel patriziato

Architettura 
 Palazzo Bolani Erizzo – palazzo nel sestiere di Cannaregio a Venezia
 Palazzo Erizzo – palazzo nel sestiere di Cannaregio a Venezia
 Palazzo Erizzo – palazzo nel sestiere di Castello a Venezia
 Palazzo Erizzo Nani Mocenigo – palazzo nel sestiere di San Marco a Venezia
 Palazzo Miniscalchi-Erizzo – palazzo storico a Verona
 Villa Erizzo – villa di Mestre, comune di Venezia
 Villa Foscarini Erizzo – villa a Pontelongo in provincia di Padova

Persone 
 Francesco Erizzo – doge della Repubblica di Venezia
 Francesco Miniscalchi Erizzo – politico, geografo e filologo italiano
 Nicolò Erizzo – politico e diplomatico italiano della tarda Repubblica di Venezia
 Paolo Erizzo – politico italiano
 Pietro Araldi Erizzo – politico e nobile italiano
 Sebastiano Erizzo – umanista e numismatico italiano

Altro 
 Borgo Erizzo – sobborgo di Zara, in Croazia